Damiano Dalfini – cestista italiano
 Mario Dalfini – calciatore italiano